Abbate – cognome italiano, variante di Abate
 Antonino Abbate o anche Abate (1825-1888) – scrittore e politico italiano
 Carmelo Abbate (1971) – giornalista, saggista e scrittore italiano
 Fabrizio Abbate (1940-2001) – statistico e politico italiano
 Federica Abbate (1991) – cantautrice, compositrice e paroliera italiana
 Fulvio Abbate (1956) – scrittore e giornalista italiano
 Lirio Abbate (1971) – giornalista e saggista italiano
 Mario Abbate (1927-1981) – cantante e attore italiano
 Matteo Abbate (1983) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Michele Abbate (1934-2012) – politico e magistrato italiano
 Michele Abbate (1950-1999) – politico e medico italiano
 Onofrio Abbate (1824-1915) – medico, naturalista e scrittore italiano
 Palmeri Abbate o Palmiero Abate (...–1300 circa) – nobile italiano, uno dei principali organizzatori del Vespro siciliano
 Riccardo Abbate (XIII-XIV secolo) - nobile italiano
 Tommaso Abbate (1820-1888) - economista italiano
 Simona Abbate (1983) – pallanuotista italiana
 Tullio Abbate (1944-2020) – imprenditore e pilota motonautico italiano

Pagine correlate 
 Abate (disambigua)

Altri progetti